Суперкубок Франции по футболу 2016 () — 21-й розыгрыш Суперкубка Франции. В матче участвовали чемпионы Лиги 1 и обладатель Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» и занявший второе место в чемпионате «Олимпик Лион». Матч состоялся 6 августа 2016 года на стадионе Вёртерзе-Штадион в Клагенфурте, Австрия.  защищали титул, завоёванный в Канаде в 2015 году. «ПСЖ» победил со счётом 4:1 и стал шестикратным обладателем Суперкубка.

Матч

Примечания 

2016
Суперкубок Франции по футболу 2016
Матчи ФК «Олимпик Лион»
Футбол в Европе в 2016 году
Август 2016 года
События 6 августа
Спортивные соревнования в Клагенфурте
Спорт во Франции в 2016 году
Спорт в Австрии в 2016 году